Ара́м Григоря́н:
 Григорян, Арам Арамаисович (род. 1977) — депутат Народного Совета непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Григорян, Арам Варданович (род. 1954) — армянский дипломат.
 Григорян, Арам Владимирович (1957—2020) — советский и российский скульптор.
  (род. 1992) — российский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата России в полулёгком весе (2017).
 Григорян, Арам Паруйрович (1930—2022) — советский и армянский литературовед.
 Григорян, Арам Саркисович (род. 1998) — российский самбист и дзюдоист, чемпион мира по самбо (2019).